Die 40. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 22. und 23. Januar 1972 in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe statt.

Zum zweiten Mal nach 1970 wurde Wilfried Lieck deutscher Meister. Es war das gleiche Endspiel wie im Vorjahr, diesmal jedoch musste sich Eberhard Schöler mit Platz zwei begnügen. Damit konnte er Conny Freundorfers Rekord von neun Titelgewinnen nicht überbieten. Lieck gewann das Finale trotz eines 2:0-Rückstandes nach Sätzen, und auch im fünften Satz holte er die 10:5-Führung Schölers wieder auf. Auch im Doppel holte Lieck zusammen mit Martin Ness den Titel. Ähnlich erfolgreich war Diane Schöler. Sie wurde deutscher Meister im Einzel vor Monika Kneip, im Doppel verteidigte sie den Vorjahrestitel mit Agnes Simon. Den Mixedwettbewerb gewannen Klaus Schmittinger zusammen mit Agnes Simon.

Kritisiert wurde die Turnierorganisation und die Spielverhältnisse. So wurden einige Spiele wegen zu starken Lichteinfalls durch die Sonne stark beeinträchtigt.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Wissenswertes 
 Conny Freundorfer nahm zum 20. Mal an einer Deutschen Meisterschaft teil.
 Karl "Kalli" Nöller war mit 38 Jahren der älteste Teilnehmer.
 Richard Fritz war zwar zur Teilnahme angemeldet, trat aber nicht an. Für ihn sprang Hanno Deutz ein.
 Dieter Boltersdorf (Württemberg-Hohenzollern) sagte ab.
 Für den nominierten Bernd Steidle (Württemberg-Hohenzollern) sprang Dieter Brosda ein.

Literatur 
 Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1972/3 Ausgabe Süd-West, Seiten 5–18
 Abbildung Conny Freundorfer mit seinem damals 13-Jährigen Sohn. Zeitschrift DTS, 1972/4 Ausgabe Süd-West, Seiten 4

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1971/72 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
 Deutsche Meister der Damen und Herren ab 1931 (Plätze 1–4), Tischtennis-Archiv von Hans-Albert Meyer (abgerufen am 20. Mai 2018)
	

1972
Tischtennisveranstaltung 1972
Sportveranstaltung in Karlsruhe